James King (Jaime King, n. 1979) – attrice e modella statunitense
 James King (1589-1652) – comandante scozzese nella battaglia di Wittstock
 James King (1906-1985) – calciatore scozzese
 James King (1925-2005) – tenore statunitense
 James King – rugbista gallese

 Jim King (James H. King, n. 1943) – ex cestista statunitense
 Jim King (James Leonard King, n. 1941) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

 Jimmy King – attore 
 Jimmy King (James Hal King, n. 1973) – ex cestista statunitense